А́нсси Са́лмела (; 13 августа 1984, Нокиа, Финляндия) —  финский хоккеист, защитник.

Биография 
В июле 2011 г., не дождавшись нового контрактного предложения от своей предыдущей команды «Нью-Джерси Девилз», Салмела решил приостановить попытки закрепиться в НХЛ и подписал однолетнее соглашение с «Авангардом».

Почти всю первую половину чемпионата пропустил из-за травмы кисти. В своей второй игре после возвращения на лёд против астанинского «Барыса» 9 января 2012 года оформил первый в профессиональной карьере хет-трик, причём промежуток между первой и третьей заброшенной шайбой составил всего 5 минут 1 секунду.

1 мая 2013 перешёл в «Донбасс», однако 4 сентября того же года (незадолго до первого для команды матча КХЛ в новом сезоне) контракт с ним был расторгнут за нарушение спортивного режима. 27 сентября подписал краткосрочный контракт с шведским «МОДО».

5 июля 2016 года Салмела подписал контракт с дебютантом КХЛ «Красная звезда Куньлунь».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на sports.ru
 Статистика игрока

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Биль»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой